Хулд — многозначный термин.

Топоним
 Хулд — сомон аймака Дундговь в центральной части Монголии.

Фамилия
 Хулд, Палле (1912—2010) — датский актёр театра и кино, путешественник, писатель.